Die Estoril Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. April 2003 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sand auf ausgetragen. In derselben Woche wurden der Grand Prix Hassan II in Casablanca ausgetragen, der wie die Estoril Open zur Kategorie der ATP International Series zählte. Zeitgleich fand auch ein Turnier der Damen in Oeiras statt.

Im Einzel trat der Titelverteidiger David Nalbandian nicht erneut zum Turnier an. Abermals standen sich mit dem Russen Nikolai Dawydenko und dem Argentinier Agustín Calleri zwei ungesetzte Spieler im Finale gegenüber. Dawydenko setzte sich in zwei Sätzen durch und gewann seinen zweiten Karrieretitel und den einzigen Titel der Saison.
Das Doppel gewannen im letzten Jahr  Karsten Braasch und Andrei Olchowski. Beide spielten dieses Jahr nicht erneut mit. Es siegten dieses Jahr mit Mahesh Bhupathi und Maks Mirny die Setzlistenersten, die sich so ihren zweiten gemeinsamen Titel sicherten. Für Bhupathi war es der 27., für Mirny der 15. Titel im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 500.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 525.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Oeiras